Lomborg ist der Familienname folgender Personen:

 Bjørn Lomborg (* 1965), dänischer Politikwissenschaftler

Lomborg steht für:

 Lomborg (Lemvig Kommune), ein Ort in Dänemark